Ebenort ist der Name folgender Orte:

 Ebenort (Gemeinde Kaltenberg), Ortschaft von Kaltenberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Maria Ebenort, Ortschaft von Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark